Mužská dvouhra Los Cabos Open  2021 probíhala ve druhé polovině července 2021. Do singlové soutěže loscaboského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. V roce 2020 byl turnaj zrušen kvůli koronavirové pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl Argentinec Diego Schwartzman. který zvolil start na paralelně konané Letní olympiádě v Tokiu. 

Vítězem se stal nejvýše nasazený, 25letý Brit Cameron Norrie, jenž ve finále zdolal 19letého Američana Brandona Nakashimu po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. Na okruhu ATP Tour si tak po čtyřech finálových porážkách připsal první kariérní titul. Norrie neztratil na cestě za trofejí žádný set. Výhrou dosáhl v probíhající sezóně na 35. vítězný zápas (35–14), čímž s Djokovićem sdílel třetí místo ve statistice nejvyššího počtu vyhraných utkání.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Los Cabos Open
ATP Tour 2021